Славянка:
 женщина, по происхождению относящаяся к славянским народам;
 распространённый топоним (связанный со славянами);
 наименование, название различных изделий, организаций и так далее.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Славянка — село в Кедабекском районе.

Белоруссия 
 Славянка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Славянка — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Славянка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Славянка — прежнее название аула Кайынды Куршимского района Восточно-Казахстанской области.
 Славянка — прежнее название посёлка Мырзакент Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Славянка — село в Табунском районе Алтайского края, ликвидировано в 1959 г.
 Славянка — упразднённое село в Хабарском районе Алтайского края.
 Славянка — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Славянка — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Славянка — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Славянка — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Славянка — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Славянка — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Славянка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Славянка — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Славянка — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Славянка — село в Нововаршавском районе Омской области.
 Славянка — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Славянка — хутор в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Славянка — посёлок городского типа в Хасанском районе Приморского края.
 Славянка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Славянка — село в Нанайском районе Хабаровского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Славянка — село в Джанкойском районе.
 Славянка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Славянка — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Славянка — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Славянка — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Славянка — село в Михайловском районе Запорожской области.

Остановочные пункты железной дороги 
 Славянка — платформа Октябрьской железной дороги в посёлке Петро-Славянка Колпинского района Санкт-Петербурга.
 Славянка — станция Приднепровской железной дороги в Днепропетровской области.

Районы городов 
 Славянка — жилой район в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Реки и озёра 
 Славянка — река в Гатчинском районе Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
 Славянка — река в Выборгском районе Ленинградской области.
 Славянка — река в России, протекает в Ленинградской области.
 Славянка — озеро в Лужском районе Ленинградской области.
 Славянка — приток реки Раздольной в Приморском крае.
 Славянка — река, протекающая по территории Симферополя. Левый приток Салгира.
 Славянка — река в Сланцевском районе Ленинградской области. Впадает в Пятское озеро.
 Славянка — устаревшее название реки Рашен-Ривер в Калифорнии.

Бухты и заливы 
 Славянка — бухта в Славянском заливе Японского моря.
 Славянка — залив в восточной части бухты Провидения.

Горы 
 Славянка — горный хребет на границе Болгарии и Греции.

Другое 
 «Славянка» — подводная лодка С-227 проекта 613 была переоборудована как подводная станция для биологических исследований.
 ОАО «Славянка» — входит в ОАО «Оборонсервис» (АО «Гарнизон»).
 Славянка — турнир по интеллектуальным играм.
 «Славянка» — кондитерская фабрика в городе Старый Оскол (Белгородская область).
 «Славянка» — швейная фабрика в Бобруйске.
 «Славянка» — швейная фабрика во Пскове.
 «Славянка» — сорт яблони, полученный И. В. Мичуриным от скрещивания «антоновки обыкновенной» с «ренетом ананасным».

См. также 
 Московская Славянка
 Петро-Славянка
 Усть-Славянка
 Славянск (значения)
 Славянский
 Славянское
 Прощание славянки (значения)